Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2015 – 13. edycja letniego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy rozegranego między 26 lipca a 1 sierpnia w Tbilisi.

Dyscypliny 
  Gimnastyka (szczegóły)
  Judo (szczegóły)
  Kolarstwo szosowe (szczegóły)
  Koszykówka (szczegóły)
  Lekkoatletyka (szczegóły)
  Piłka ręczna (szczegóły)
  Piłka siatkowa (szczegóły)
  Pływanie (szczegóły)
  Tenis ziemny (szczegóły)

Uczestniczące państwa

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Olimpijski festiwal młodzieży Europy